Спи́сок мосто́в Со́чи - перечень всех стационарных мостовых сооружений (виадуков, железнодорожных, автомобильных, пешеходных) во всех районах города Сочи, Краснодарский край, Россия.

Виадуки 
 Зубова Щель (виадук)
 Барановский виадук
 Бытхинский виадук
 Раздольненский виадук
 Верещагинский виадук
 Мацестинский виадук
 Среднемацестинский виадук
 Агурский виадук
 Хостинский виадук
 Кудепстинский виадук

Железнодорожные мосты 
 Ашенский железнодорожный мост
 Лазаревский железнодорожный мост
 Головинский железнодорожный мост
 Дагомысский железнодорожный мост
 Сочинский железнодорожный мост
 Мацестинский железнодорожный мост
 Хостинский железнодорожный мост
 Кудепстинский железнодорожный мост
 Адлерский железнодорожный мост
 Псоуский железнодорожный мост

На реке Псезуапсе 
 Лазаревский мост (Сочи)
 Тхагапшский мост

На реке Сочи 
 Ривьерский мост
 Малый Ривьерский мост (Сочи) (пешеходный)
 Кубанский мост (Сочи)
 Малый Кубанский мост (Сочи) (пешеходный)
 Сочинский мост
 Краснодарский мост (Сочи)
 Краснодонский мост (Сочи)
 Пластунский мост (Сочи)
 Малый Пластунский мост (пешеходный)

На реке Хоста 
 Хостинский мост
 Малый Хостинский мост (пешеходный)

На реке Мзымта 
 Старый Адлерский мост
 Новый Адлерский мост
 Молдовский мост
 Греческий мост (Сочи) (пешеходный)
 Эсто-Садокский мост

Мосты

Сочи
Сочи